Het ATP-toernooi van Rome 2010 (met de officiële naam Internazionali BNL d'Italia) werd gespeeld van 26 april tot en met 2 mei 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2010 trok 176.150 toeschouwers. Het mannentoernooi trok 122.880 toeschouwers, terwijl het vrouwentoernooi 53.353 toeschouwers trok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome